Le nom Jean du Tillet est porté par les personnes suivantes :
 Jean du Tillet (-1570), évêque de Saint-Brieuc, puis de Meaux ;
 Jean du Tillet (-1570), juriste et historien français, sieur de La Bussière.

Voir aussi